Calamonte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calamonte (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Calamonte (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar